Sant'Orsola – santa della Chiesa cattolica
 Sant'Orsola Ledóchowska – santa della Chiesa cattolica
 Sant'Orsola Terme – comune della provincia di Trento
 Cimitero di Sant'Orsola – cimitero monumentale di Palermo
 Sant'Orsola Asystel Novara – squadra di pallavolo femminile di Novara
 Monastero di Sant'Orsola – edificio religioso di Firenze
 Policlinico Sant'Orsola-Malpighi – ospedale di Bologna
 Convento di Sant'Orsola (Padova)- edificio religioso di Padova

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Orsola